Nuchequula är ett släkte av fiskar. Nuchequula ingår i familjen Leiognathidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Nuchequula